

Населені пункти та їхні частини
 Вількова — село в гміні Прусіце Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вількова — село в гміні Лубніце Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вількова — частина села Скомельна-Чарна в гміні Токарня Мисьленицького повіту Малопольського воєводства

Примітки